Theinert ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Theinert (* 1959), deutscher Cellist und Komponist
 Markus Theinert (* 1964), deutscher Tubist und Dirigent

Siehe auch:
 Christoph Teinert (* 1980), deutsch-australischer Fußballspieler